Tito kan syfta på:

 Josip Broz Tito (1892–1980), en jugoslavisk (kroatisk) kommunistisk politiker och statschef
 Titoism, en benämning på den form av socialism som utvecklades och tillämpades i Jugoslavien under Josip Broz Tito under efterkrigstiden
 Tito, Basilicata, en kommun i Italien